Ляпуно́в — російське прізвище.

 Ляпунов Борис Валеріанович (1921—1972) — радянський письменник-фантаст, журналіст, публіцист, бібліограф.
 Ляпунов Борис Михайлович (1862—1943) — російський і радянський мовознавець-славіст.
 Ляпунов Захарій Петрович (? — після 1612) — російський політичний діяч, брат Ляпунова Прокопія Петровича.
 Ляпунов Дмитро Петрович — генерал-майор (1812).
 Ляпунов Іван Петрович — генерал-лейтенант (1799).
 Ляпунов Михайло Васильович — російський астроном.
 Ляпунов Олександр Михайлович (1857–1918) — російський математик і механік.
 Ляпунов Олександр Якович (1839–1895) — генерал-майор, герой російсько-турецької війни 1877—1878 років.
 Ляпунов Олексій Андрійович (1911–1973) — радянський математик, кібернетик, член-кореспондент АН СРСР (1964).
 Ляпунов Прокопій Петрович (? — 1611) — російський політичний діяч Смутних часів.
 Ляпунов Сергій Михайлович (1859–1924) — російський композитор.

Російські прізвища